Galloping Goose steht für:

 Galloping Goose (Triebwagen), Triebwagen der Rio Grande Southern Railroad (RGS) 
 Galloping Goose Regional Trail, Schienenweg in Kanada